Гайленд ( — «висока земля»).

Топонім

Гайленд — область в Шотландії.

Гайленд — місто, штат Арканзас
 Гайленд — місто, штат Каліфорнія
 Гайленд — місто, штат Іллінойс
 Гайленд — місто в окрузі Лейк, штат Індіана
 Гайленд — місто, штат Канзас
 Гайленд — місто в окрузі Салліван, штат Нью-Йорк
 Гайленд — місто, штат Юта
 Гайленд — місто в окрузі Дуглас, штат Вісконсин
 Гайленд — місто в окрузі Айова, штат Вісконсин
 Гайленд — селище, штат Огайо
 Гайленд Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсільванія
 Гайленд Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсильванія
 Гайленд Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Гайленд Тауншип — селище в окрузі Елк, штат Пенсильванія
 Гайленд — селище, штат Вісконсин
 Гайленд — переписна місцевість в окрузі Вандерберг, штат Індіана
 Гайленд — переписна місцевість, штат Меріленд
 Гайленд — переписна місцевість в окрузі Ольстер, штат Нью-Йорк
 Гайленд — округ штату Огайо.

Породи тварин 
 Гайленд фолд — порода кішок.
 Гайленд-страйт — порода кішок.
 Вест гайленд вайт тер'єр — порода собак групи тер'єрів.
 Гайленд — порода корів.
 Гайленд-поні — порода коней (Шотландський гірський поні).

Інші значення 
 Гайланд — вид шотландського танцю.
 Гайланд (група) — німецька музична група.
 Highland Park — марка шотландського віскі.

Див. також 
 Гайлендс (значення)